БМВ Серия 2 може да се отнася за два модела леки автомобили:
 БМВ Серия 2 (среден автомобил) (F22/F23)
 БМВ Серия 2 (многофункционален автомобил) (F45/F46)